Star Automobile Company steht für folgende ehemalige US-amerikanische Automobilhersteller:

 Star Automobile Company (Illinois), 1907/08
 Star Automobile Company (Ohio), 1902–04